Пост в иудаи́зме ( цом, также  тáанит,  áнот нéфеш — «истязание [животной] души») — воздержание от принятия пищи и питья, добровольное или по предписанию закона.

В Библии 
Пост упомянут уже в Пятикнижии (). Являлся неотъемлемой частью ритуала в эпоху первого Храма ( по Септуагинте; ; ср. ; ). Право объявлять пост принадлежало старейшинам местных общин, которых, однако, могло обязать к этому царское распоряжение ().

Назначение поста 
В древности пост преследовал разные цели:
 В знак траура. Смерть царя Саула была отмечена 1-дневным постом (), а среди особо преданных ему людей — 7-дневным (). Отказ царя Давида поститься после смерти сына () вызвал удивление придворных.
 Для предотвращения или смягчения бедствия. Перед лицом природного или общественного бедствия объявлялся общественный пост. Так, израильтяне постились перед сражениями против колена Биньямина (), филистимлян (; ) и врагов в Заиорданье (). Народ постился, чтобы умолить Бога прекратить голод, вызванный нашествием саранчи (; ). Пост также соблюдали в надежде отвратить угрозу истребления со стороны вавилонян () и персов () и вызвать спасительное вмешательство Бога (), смягчить тяжесть иноземного ига (), а также отвратить нависшую угрозу Божественного наказания (как, возможно, было, когда Навот был обвинён в богохульстве — ).
 Как акт, сопровождавший молитву. Так, чтобы удостоиться лицезрения Господа, Моисей постился 40 дней (; согласно  — дважды); Саул постился накануне встречи с духом Самуила (); Даниилу в ответ на его молитву и пост были ниспосланы видения (; ср. ). А также перед совершением особо важного акта представителями народа ().
 Пост рассматривали как акт раскаяния, выражение подчинения и мольбы, посредством которого можно снискать прощение Бога. В Талмуде пост сравнён с жертвоприношением; страдания человеческого тела рассматривают как принесение человеческой крови и жира на алтарь. Так, царь Давид постился в надежде, что Бог смилуется и сохранит жизнь его сыну (); Бог смягчил наказание Ахаву, потому что тот постился и унижал себя (; см. также ; ; ).

В иудаизме 
Наиболее известный в иудаизме день поста — Йом Кипур (День Искупления), когда галаха запрещает еду, питьё, умывание, кожаную обувь, умащение маслами и супружескую близость. Тем не менее, этот день в еврейской традиции относят к праздничным. Этот пост, равно как и пост Девятого Ава (Тиша бе-Ав, в который также запрещены эти 5 вещей), продолжают от захода солнца до появления звёзд вечером следующего дня, то есть более 24 часов.

Пост Девятого Ава предваряют 3 траурными неделями, в течение последней недели нельзя, например, мыться горячей водой и употреблять в пищу мясо и вино.

Менее строгие посты, когда запрещена еда и питьё отмечают 3 Тишрея (Пост Гедальи), 10 Тевета и 17 Тамуза. Перед Пуримом отмечают пост Эстер в память о событиях, описанных в книге Эстер (Есфири), а перед Песахом существует так называемый «пост первенцев». Все эти посты продолжают от рассвета и до появления звёзд.

Существует также ряд необязательных постов, например в канун новомесячий, пост первенцев накануне Песаха, 3 дня по лунному календарю во второй день после Песаха и в пятый и через неделю во второй в месяц после праздников: Песах и Суккот. Тору читают публично в синагоге по понедельникам и четвергам (связано с постом). Также сидур содержит особые молитвы (таханун) на понедельник и четверг (связано с постом).

В Талмуде содержится много рассказов о постах. Например рабби Цадок постился 40 лет, чтобы Иерусалим не был разрушен. Мар бар Рав Аши постился круглый год, кроме нескольких дней.

Примечания

Источники

Ссылки